Алекса́ндр Успе́нский:
 Успенский, Александр Глебович (1873—1907) — русский архитектор, гражданский инженер, автор проектов храмов, промышленных зданий и жилых домов.
 
 Успенский, Александр Михайлович (1859—1920) — русский оперный и камерный певец (тенор).
 Успенский, Александр Николаевич (?—1916) — русский военный лётчик, герой Первой мировой войны.
 Успенский, Александр Сергеевич (род. 1987) — российский фигурист.